Cornish (Maine)
 Cornish (Nova Hampshire)
 Cornish (Oklahoma)
 Cornish (Utah)